

Geografia 

Palu – capoluogo di Sulawesi Centrale

Palù – paesaggio ricco di risorgive, tipico dell'Italia nord-orientale
Palù – comune della provincia di Verona
Palù del Fersina – comune della provincia di Trento
Palù – frazione di Conselve in provincia di Padova
Palù – frazione di Giovo in provincia di Trento
Palù – frazione di Madesimo in provincia di Sondrio
Palù di Madonna di Campiglio – frazione di Tre Ville in provincia di Trento
Pian Palù – pianoro in Val di Peio
Piz Palü – montagna retica

Lago Palü – lago del Cantone dei Grigioni

Palu – città e distretto della provincia di Elâzığ

Persone

Palu
Pio Palu – calciatore tongano
Wycliff Palu – rugbista australiano

Palù
Rossano Palù – disc jockey e musicista italiano